David Cameron peut faire référence à :

 David Cameron (juge) (1804-1872), juge canadien.
 David Cameron (hockey sur glace) (1958-), ancien joueur de hockey sur glace canadien.
 David Cameron (1966-), homme politique britannique.